Extended File System, een bestandssysteem voor computers. Opvolgers:
 Ext2
 Ext3
 Ext4
 Ext JS, een JavaScript-applicatieframework
 EXT-1, een gen in mensen en andere organismen, dat codeert voor het eiwit Exostosin-1
 Extremeens, een Romaanse taal in Extremadura in Spanje, met ISO-taalcode ext
 Uitwendige (topologie), een term uit de topologie, een deelgebied van de wiskunde, afgekort ext
 Ext-functor, een term uit de homologische algebra, een deelgebied van de wiskunde
 EXT (Cadillac), een subtype van de Cadillac Escalade, een autotype
 Exeter International Airport, een vliegveld in Devon, Engeland, met IATA-luchthavencode EXT
 Station Exeter St Thomas, een treinstation in Exeter, Engeland, met stationscode EXT
 Extensie (doorverwijspagina)